Ulster Scots bezeichnet:
 
 Ulster Scots (Sprache), eine sprachliche Varietät des Scots
 Ulster Scots (Ethnie), schottische Presbyterianer, die im 17. Jahrhundert in die irische Provinz Ulster auswanderten